Vatisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vatisaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Vatisaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Vatisaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar